Preyer ist der Familienname folgender Personen: 

 Ada Haseloff-Preyer (1878–1970), deutsche Malerin
 Dietrich Preyer (1877–1959), deutscher Offizier, Hochschullehrer und Politiker (DNVP), MdR
 Emilie Preyer (1849–1930), deutsche Malerin
 Ernest Preyer (1842–1917), deutscher Landschafts-, Figuren- und Bildnismaler und Kunstschriftsteller englischer Herkunft 
 Gerhard Preyer (* 1945), deutscher Soziologe und Philosoph
 Gottfried von Preyer (1807–1901), österreichischer Musiker und Komponist
 Gustav Preyer (1801–1839), deutscher Landschaftsmaler
 Hans Preyer, österreichischer Politiker
 Johann Nepomuk Preyer (1805–1888), österreichischer Schriftsteller und Bürgermeister von Temesvár
 Johann Wilhelm Preyer (1803–1889), deutscher Maler
 Josef J. Preyer (* 1948), österreichischer Romanschriftsteller
 L. Richardson Preyer (1919–2001), US-amerikanischer Politiker
 Louise Preyer (1805–1834), deutsche Malerin
 Paul Preyer (1847–1931), deutscher Maler
 Robert Preyer (1930–2014), deutscher Maler und Grafiker
 Thierry William Preyer, siehe William Preyer
 William Preyer (1841–1897), britischer Physiologe 

Siehe auch:

 Preyersmühle, nördlich gelegener Ortsteil von Wermelskirchen im Bergischen Land
 Gottfried von Preyer’sches Kinderspital in Wien
 Prayer
 Breyer